Kalkmagerrasen bezeichnet

 extensiv genutzte, arten- und blütenreiche Grasland- oder Grünland-Biotope auf basenreichen Böden, siehe Kalkmagerrasen
 mehrere Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:
 siehe Naturschutzgebiet Kalkmagerrasen bei Rüthen-Meiste, Kalkmagerrasen bei Ossendorf, Kalkmagerrasen bei Calenberg und Dalheim, Kalkmagerrasen bei Ottbergen und Bruchhausen und Kalkmagerrasenkomplex bei Weyer

 das Naturschutzgebiet Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden in Hessen